Beverly Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Estates (Georgia), im Paulding County
 Beverly Estates (Maryland), im Saint Mary’s County
 Beverly Estates (Pennsylvania), im Lancaster County
 Beverly Estates (Virginia), im Stafford County